Gemendhoo ist der Name folgender Inseln der Malediven:

Gemendhoo (Baa-Atoll), eine Insel im Verwaltungsatoll Baa
Gemendhoo (Dhaalu-Atoll), eine Insel im Verwaltungsatoll Dhaalu